Мо́ника Фе́лтон (; 23 сентября 1906, Бакингемшир — 3 марта 1970, Мадрас) — британская писательница и общественная деятельница, член Лейбористской партии.

Биография 
В 1947—1951 годах занимала пост председательницы корпорации по строительству города . В 1951 году посетила Корею в составе комиссии МДФЖ и изложила свои впечатления, придерживаясь антивоенной позиции, в книге «Вот почему я поехала» (1954). После посещения Кореи была уволена со своей должности. С 1952 года — председатель Национальной ассамблеи женщин.

В 1956 году, находясь на форуме сторонников мира в Индии, познакомилась с местным духовным лидером Раджаджи и стала его личным биографом, оставшись в Индии на несколько лет. Позднее выпустила книгу «Я встречаюсь с Раджаджи» (1962).

С 1953 года являлась членом Всемирного Совета Мира. Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951).

Примечания 

Английские писатели XX века
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университета